Нижче наведено список населених пунктів повіту Телеорман, Румунія.

Телеорман